Sainte-Marie (Quebec), plaats in Quebec, Canada
 Sainte-Marie (Madagaskar), eilandje ten noorden van Madagaskar
 Sainte-Marie (Étalle), plaats in de provincie Luxemburg 
 Sainte-Marie-Chevigny, plaats in de provincie Luxemburg 
ook:
Lac-Sainte-Marie, gemeente in Quebec 
Sainte-Marie-de-Blandford, gemeente in Quebec 
Sainte-Marie-Madeleine, gemeente in Quebec 
Sainte-Marie-Salomé, gemeente in Quebec 

 Sainte-Marie (Hautes-Alpes)
 Sainte-Marie (Ardennes)
 Sainte-Marie (Cantal)
 Sainte-Marie (Doubs)
 Sainte-Marie (Gers)
 Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine)
 Sainte-Marie (Nièvre)
 Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées)
 Sainte-Marie (Pyrénées-Orientales)
 Sainte-Marie (Réunion)
 Sainte-Marie (Martinique)
ook:
Sainte-Marie-à-Py,  Marne
Sainte-Marie-au-Bosc, Seine-Maritime
Sainte-Marie-aux-Anglais, Calvados
Sainte-Marie-aux-Chênes,  Moselle
Sainte-Marie-aux-Mines, Haut-Rhin
Sainte-Marie-Cappel (Sint-Mariakappel),  Noorderdepartement
Sainte-Marie-d'Alloix, Isère
Sainte-Marie-d'Alvey, Savoie
Sainte-Marie-de-Chignac, Dordogne
Sainte-Marie-de-Cuines, Savoie
Sainte-Marie-de-Gosse, Landes
Sainte-Marie-de-Ré, Charente-Maritime
Sainte-Marie-des-Champs, Seine-Maritime
Sainte-Marie-de-Vatimesnil, Eure
Sainte-Marie-de-Vaux, Haute-Vienne
Sainte-Marie-du-Bois (Manche)
Sainte-Marie-du-Bois (Mayenne)
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, Marne 
Sainte-Marie-du-Mont (Isère)
Sainte-Marie-du-Mont (Manche)
Sainte-Marie-en-Chanois, Haute-Saône
Sainte-Marie-en-Chaux, Haute-Saône
Sainte-Marie-Kerque, Pas-de-Calais
Sainte-Marie-la-Blanche, Côte-d'Or
Sainte-Marie-Lapanouze, Corrèze 
Sainte-Marie-la-Robert, Orne 
Sainte-Marie-Laumont, Calvados 
Sainte-Marie-Outre-l'Eau, Calvados 
Sainte-Marie-sur-Ouche, Côte-d'Or

Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône

Zie ook
Heilige Maria